Reine ist der Name folgender Orte:

 Reine (Aerzen/Extertal), sowohl Ortsteil des Fleckens Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen als auch Ortschaft des Ortsteils Schönhagen der Gemeinde Extertal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Reine (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Reine (Norwegen), Dorf auf den Lofoten, Norwegen

Reine ist Alternativname von Küchenutensilien:
 Reine, andere Bezeichnung für tiefes Backblech
 Reine, andere Bezeichnung für Bräter, Gerät zum Garen
 Reine, andere Bezeichnung in Teilen Bayerns und Österreichs für Kasserolle

Reine ist der Familienname folgender Personen:
 Jeff Reine-Adélaïde (* 1998), französischer Fußballspieler
 Käthe Reine (1894–1976), deutsche Malerin, Illustratorin und Textilkünstlerin
 Sophie Reine, französische Filmeditorin und Filmemacherin

Siehe auch:
 Rein
 Rheine